LFS har flere betydninger:

 Linux From Scratch – bog skrevet af Gerard Beekmans og flere.
 Landsforeningen For Socialpædagoger – en fagforening for pædagogisk personale